Санлу́кар-де-Барраме́да () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кадис, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Коста-Нороэсте-де-Кадис. Занимает площадь 174 км². Население — 66 541 человек (на 2010 год). Расстояние — 44 км до административного центра провинции.

История 
С XIII века город принадлежал герцогам из знатного дома Медина-Сидония. В XVI веке из Санлукара отплывали многие знаменитые экспедиции, включая те, которыми командовали Фернандо Магеллан и Панфило де Нарваэс. Отсюда отправился в своё третье плавание к берегам Америки Христофор Колумб. С середины XVII века город и порт постепенно приходят в упадок.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Sanlúcar
 Información de Sanlúcar en internet

Города Кадиса
Муниципалитеты Кадиса